Marchment ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Marchment (1969–2022), kanadischer Eishockeyspieler und -scout
 Mason Marchment (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler